Municipio de Hadley puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Hadley (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Lafayette.
 Municipio de Hadley (condado de Chatham, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Chatham.
 Municipio de Hadley (condado de Pike, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Pike.
 Municipio de Hadley (condado de Lapeer, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Lapeer.
 Municipio de Hadley (condado de San Luis, Misuri), un municipio ubicado en el condado de San Luis.